Popcorn Time — кроссплатформенный свободный BitTorrent-клиент, включающий медиапроигрыватель.
Получил характеристику «Netflix для пиратов», позволяя безвозмездно просматривать популярные фильмы и сериалы людям, незнакомым с технологиями файлообмена и привыкшим к сервисам потокового видео.

Журнал Time охарактеризовал Popcorn Time следующим образом:

На осень 2014 года доступно несколько независимо развиваемых форков исходного кода практически для всех платформ — Linux, Windows, macOS и Android, в том числе с отличной от первоначальной функциональностью и названиями.

Описание 
Интерфейс Popcorn Time представляет собой полноэкранный каталог, реализованный в виде обложек фильмов, отсортированных по популярности, со встроенным поиском.

Воспроизведение начинается сразу после выбора произведения, чем напоминает сервисы потокового вещания.
С этого же момента происходит и раздача сохранённых на диске частей файла.

После окончания просмотра раздача файла продолжается до начала сохранения (просмотра) нового файла.

В форках иногда добавляются собственные элементы интерфейса, изменяющие или дополняющие изначальную функциональность; происходит адаптация и/или интернационализация различной глубины.

Технологии 
Изначальный код Popcorn Time написан на JavaScript с применением node-webkit, основанного на компонентах браузера Chromium и платформе Node.js, который позволяет при разработке интерфейса использовать web-технологии (HTML5, CSS3 и WebGL).
Декодирование видео осуществляется при помощи библиотеки ffmpeg.
Для загрузки информации с torrent-сайтов используется YIFY API.
Обложки фильмов получаются на основе метаданных сервиса Internet Movie Database.
При просмотре поддерживается загрузка через OpenSubtitles и отображение внешних субтитров на множестве языков, включая русский.

Многочисленные форки могут использовать собственные технологии и сторонние сервисы.

Например, была добавлена поддержка Chromecast и AirPlay, интеграция с Trakt.tv.

История 
Popcorn Time был изначально создан «за несколько недель» командой из Буэнос-Айреса (Аргентина), избравшей в качестве талисмана Pochoclín (от pochoclo — попкорна на местном сленге).
В прессе в качестве члена команды разработчиков упоминается некий Себастьян ().

После создания Popcorn Time получил неожиданное внимание со стороны ведущих мировых СМИ (Time, PC Magazine и CBS News), что повлекло за собой давление на разработчиков со стороны правообладателей.

14 марта 2014 года первоначальные разработчики закрыли сайт, а также GitHub репозиторий проекта сообщив на его титульной странице:

Практически сразу в сети появилось несколько форков оригинального кода и той же функциональностью развиваемых, как сообщается, независимыми анонимными сообществами разработчиков.
В частности, одними из первых к проекту подключилась команда YTS.

К середине июля 2014 года большинство проектов, развивающих Popcorn Time было закрыто без объяснения причин и их код исчез из репозиториев GitHub. Позднее стало известно, что причиной закрытия проекта стало судебное разбирательство, инициированное представителями Американской ассоциации кинокомпаний (MPAA), и привело к судебному преследованию разработчиков в Канаде. В феврале 2016 года неизвестным разработчиком был выпущен новый релиз программы, который получил название «Hail Hydra» («Хайль Гидра»). Как сообщается на официальном Твиттер-аккаунте, основной сайт приложения получил новый адрес в сети интернет https://popcorntime.app/ .

5 января 2022 года один из форков с закрытым исходным кодом объявил о своем закрытии из-за низкой посещаемости, в результате того, что большинство не разобралось по новостным сайтам расползлась информация что прекратили работу все форки. Спустя год форк так и не закрылся, и клиент продолжает работать, хотя сайта не существует и скачать клиент можно с различных сайтов.

Примечания

Ссылки 

 Оригинальный сайт (поддержка приостановлена).
 .
 Форки оригинального кода:
 popcorntime.io (Git-репозиторий проекта).
 GetPopcornTime.is.
 popcorntime.ws
 Некоторые компоненты и сервисы, используемые/интегрированные в Popcorn Time:
 YIFY API
 OpenSubtitles.
 Trakt.tv.

Свободные BitTorrent-клиенты
Свободное кроссплатформенное программное обеспечение
Свободное программное обеспечение, написанное на JavaScript
Программное обеспечение с лицензией GNU GPL